Vattelapesca – soprannome di Pierre Lucciana, scrittore francese
 Il vattelapesca – episodio della prima stagione della serie animata La sirenetta - Le nuove avventure marine di Ariel